Modern Art – album muzyczny amerykańskiego saksofonisty jazzowego Arta Peppera z 1957 roku
 Modern Art – gra autostwa Reinera Knizii z 1992 roku